Tonerde steht für:
 Aluminiumoxid, auch Tonerde
 Ton-Heilerde, siehe Heilerde
 Tonheilerde, auch armenische Tonerde, im Mittelalter Bolus Armenicus
 Ton (Bodenart), besonders feinkörnige Sedimente

Siehe auch:
 essigsaure Tonerde (Aluminiumdiacetat)
 weiße Tonerde (Kaolin)